Алексей Иванович Но́виков:
 Новиков, Алексей Иванович (1916—1986) —  генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Новиков, Алексей Иванович (род. 1948) — полковник ВВС РФ, Герой Российской Федерации.
 Новиков, Алексей Иванович (род. 1931) — российский художник, академик Академии Художеств России.